Geografie
Westbroek (Limburg), een buurtschap van Geulle in de gemeente Meerssen (Nederlands Limburg)
Westbroek (Utrecht), een plaats in de gemeente De Bilt (Utrecht)
Media
Westbroek!, televisieprogramma van RTV Utrecht, gepresenteerd door Henk Westbroek
Westbroek (album), een muziekalbum van Henk Westbroek uit 1998
Nederlandse personen
Eva-Maria Westbroek, sopraan
Henk Westbroek, ondernemer, politicus, presentator en zanger uit Zuilen
Pieter Westbroek, directeur Haagse plantsoenendienst
Willem Westbroek, kunstschilder